Old Man oder The Old Man steht für:

 Old Man, früherer Name von HBradio, Schweizer Amateurfunkzeitschrift
 Old Man, Bezeichnung für einen männlichen Funkamateur, siehe Funkamateur#OM

 Old Man’s Child, norwegische Musikgruppe 
 Old Man Luedecke, kanadischer Liedermacher
 Old Man (Lied), ein Lied von Neil Young
 The Old Man (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

geographische Objekte:
 Old Man of Gugh, Menhir in England
 Old Man of Hoy, Brandungspfeiler in Schottland
 Old Man of Stoer, Brandungspfeiler in Schottland
 Old Man of Storr, Felsnadel auf der Insel Skye, Schottland
 Old Man of the Lake, Baumstumpf im Crater Lake im Crater-Lake-Nationalpark, Oregon, Vereinigte Staaten
 Old Man of the Mountain, Felsformation in New Hampshire, Vereinigte Staaten
 The Old Man (Südgeorgien), Insel
 The Old Man (Cascade River), Fluss in der Region West Coast, Neuseeland

The Old Man ist der Spitzname folgender Personen:
 Frank Tieri (1904–1981), italienisch-US-amerikanischer Mobster
 Joseph Zerilli (1897–1977), italienisch-US-amerikanischer Mobster

Siehe auch:
 Alter Mann an der Brücke (Old Man at the Bridge), Kurzgeschichte von Ernest Hemingway (1938)
 Old Man River
 Oldman